Elaeoselinum asclepium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Moritz Willkomm. Elaeoselinum asclepium ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 E. a. asclepium
 E. a. millefolium
 E. a. hispanicum

Källor 

Flockblommiga växter
asclepium